Ondřej Kolář je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 Ondřej Kolář (fotbalista) (* 1994) – český fotbalový brankář
 Ondřej Kolář (historik) (1960-2021), historik, prozaik, básník, publicista a pedagog.
 Ondřej Kolář (politik) (* 1984) – český politik, od roku 2014 starosta Prahy 6
 Ondřej Kolář (teolog) (* 1978) – český protestantský teolog a překladatel